Maschka steht für:
 Maschka (Fluss), ein Nebenfluss des Tschir in Russland

Maschka ist der Familienname folgender Personen:
 Josef von Maschka (1820–1899), tschechischer Mediziner 
 Michael Maschka (* 1962), deutscher Maler